Wimbledon 1880 – gra pojedyncza mężczyzn – wielkoszlemowy turniej tenisowy, rozegrany w dniach 5–15 lipca na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Turniej pretendentów wygrał Herbert Lawford, natomiast tytuł obronił John Hartley, pokonując Lawforda 6:3, 6:2, 2:6, 6:3

Faza finałowa

Challenge Round

All Comers Final eight

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Bibliografia 
 wimbledon.com – Draws archive – Gentlemen's Singles 

Wimbledon – gra pojedyncza mężczyzn
Wimbledon 1880